Limosa bezeichnet:

  (8765) Limosa, ein Asteroid
 die Gattung der Schnepfenvögel; siehe Pfuhlschnepfen

Siehe auch:

 Pachypasa limosa
 Schlamm-Segge (Carex limosa)